Гамбитные соревнования — шахматные турниры и матчи, проводившиеся в начале XX века, в которых участники были обязаны примененять заранее оговорённые гамбиты. Целью соревнований была популяризация гамбитных начал, а также поиск новых вариантов (продолжений).

К официальным соревнованиям относятся турниры 1903 (в Вене), 1912 (в Аббации) и 1914 (в Бадене) годов. Неофициальные гамбитные соревнования были организованы на средства шахматного мецената Исаака Райса.

Официальные соревнования

Неофициальные соревнования

Примечания

Литература 
 

Соревнования по шахматам